Седерборг (Сёдерборг) — шведская фамилия. Известные носители:

 Сёдерборг, Берндт (род. 1933) — шведский шахматист.
 Седерборг, Эльза (1875—1960) — шведская художница.

См. также 
 Сёдерберг